Tu-156 – doświadczalny samolot pasażerski, odmiana Tu-154
 Tu-156 – niezrealizowany projekt radzieckiego samolotu wczesnego ostrzegania